Hedges kan som auktorsförkortning betyda:

 S.Blair Hedges
 Florence Hedges

Robotskapade auktorsförkortningar